Польские коронационные регалии — знаки власти, достоинства и королевского статуса польских королей, используемые во время церемоний коронации. Включали в себя корону, державу, скипетр и меч.

Древнейшие регалии 
В 1000 году князь Болеслав I Храбрый от императора Отто III получил первый известный из источников знак отличия. Хроникa Галла Анонима гласила, что:

«Учитывая его славу, власть и богатство, римский император воскликнул: „За венец моей империи! то, что я вижу, больше, чем новости, которые она провозгласила!“ И по совету своих магнатов он добавил ко всем: „Такой великий муж неприемлем, как если бы одного из сановников звали принцем или графом, но [это достойно] его утащить. королевский трон и корона“. И, сняв с головы императорскую тиару, он положил её на голову Болеслава для завета и дружбы, а для торжествующего знамени он дал ему гвоздь от креста Господня с копьем св. Мориса, в обмен на который Болеслав предложил ему руку святого. Адальберта. И так здорово, что в тот день они объединились с любовью, что император назначил его братом и сотрудником империи и назвал его другом и союзником римского народа. Кроме того, он передал своим и его преемникам всю власть, которую имела империя в польском королевстве, в польском королевстве или в других варварских странах, которые он уже завоевал, и в тех, которые он победит [в будущем]. Положения этого соглашения были утверждены [тогда] в канун Нового года с привилегией св. Римская церковь».

Из предметов, подаренных в то время, до наших дней сохранился только наконечник копья св. Мориса, который хранится в соборной сокровищнице в Кракове с 12 века.

Средневековье 
После объединения Польского королевства в 1320 году был создан новый набор регалий для коронации Владислава I Локетека. В то время коронационная корона официально называлась "привилегированной" или "оригинальной" короной (на латыни: corona privilegiata, corona originalis), а в разговорной речи — Корона храбрых. Меч Щербец был также включен в обряд коронации, будучи связанным с легендой о Болеславе I Храбром.

Привилегированная корона была использона Казимиром III Великим (1333) и Людвиком Венгерским (1370). «Корона королей» была возложена на головы двух жен Казимира III Великого. В Кракове на престоле была Альдона Анна Гедиминовна (1333), в Познани — Аделаида Хеска (1341). После коронации Людовика Анжуйского монарх решил доставить польские регалии в Венгрию, опасаясь, что они могут стать добычей других претендентов на престол. Эти опасения не были необоснованными, потому что в то же время всплыл заговор канцлера Янека из Чарнкува, который украл Знаки гробницы Казимира III Великого, которые будут переданы Владиславу Бялы.

Не совсем понятно, какой короной  была коронована в 1384 году Ядвига Анегавенска. «Привилегированная корона» в то время находилась во владении венгерских монархов. Поэтому предполагается, что для его возведения были созданы новые входы, которые позже, когда они больше не были нужны, были обналичены. В 1386 году был сделан ещё один знак коронации, на этот раз для Владислава II Ягелло, поскольку Эльжбета Босняцкая отказалась вернуть корону Храброго . По словам профессора Ежи Лилейки, коронационная корона Ягелло должна была стать в будущем королевской «короной из племени гомагов», используемой польскими правителями при получении феодальных дани, В 1403 году была создана частная корона Анны Цилейской, которая использовалась во время коронации королевы, эта корона пропала.

В 1412 году Сигизмунд Люксембург после встречи с польским королем в Буде возвратил Владиславу Ягайло знаки коронации Владислава Локиетека, которые были увезены в 1370 году. С тех пор последовательные польские короли вплоть до Станислава Августа Понятовского (1764) использовали «привилегированную корону» для коронации, а королевы использовали «короны для королев». Однако были исключения в бурные годы Речи Посполитой. В 1576 году Стефан Баторий был коронован частной короной Сигизмунда II Августа, называемой венгерской короной. Анна Ягеллонка также использовала личные знаки отличия. Во время Северной войны, когда Епископ Станислав Шембек увез королевскую казну в Моравию. Коронация Станислава Лещинского и Катаржина Лещинского, родившегося в Опалинском (1705), состоялась с использованием замещающих знаков, расплавленных в шведские монеты после церемонии. Август III Сас и Мария Юзефа были коронованы в 1734 году с заменой регалии, которая была сделана в Дрездене по этому случаю.

Сохраненные регалии 
Меч Щербец (XII / XIII век)
Средневековый церемониальный меч, первоначально меч правосудия (gladius iustitiae). От коронации Владислава I Локиетека в 1320 до 1764 года, коронационный меч польских королей. Хранится в Вавельском королевском замке в Кракове.
Коронационный меч Августа III (1733 г.)
Меч, служивший вместо Щербо Августа III во время возведения на престол в качестве коронационного знака. Клинок стилизован под средневековый церемониальный меч. Хранится в соборе Краковского музея.
Знаки коронации Августа III и его жены Марии Юзефы (1733)
Царственные коронации: две короны, два скипетра и два яблока, которые использовались для возведения на престол Августа III и Марии Юзефы в 1734 году. Сделано в Дрездене ювелиром Иоганном Генрихом Келером. Хранится в Национальном музее в Варшаве .
Польская императорская корона (около 1730 г.)
Корона, изготовленная петербургским ювелиром Готлибом Вильгельмом Дункелем для московской императорской коронации царицы Анны Ивановны . Царь Николай I использовал его в качестве суррогатной короны во время своего восшествия на престол в Варшаве в 1829 году. Хранится в Арсенале (Оружейная Палата)в Московском Кремле .
Российский императорский скипетр (1771)
Императорский скипетр из позолоченного серебра петербургскими ювелирами для царицы Екатерины II. С 1774 года он был увенчан великолепным индийским орловским бриллиантом . В 1829 году он был использован для королевской коронации Николая I в Варшаве. В настоящее время хранится в коллекциях Алмазного фонда России (Алматинский фонд) в Московском Кремле.
Меч, посвященный Яну III Собескому (1676 г.)
Меч, предлагаемый в шляпе королю Яну III Собескому папой Иннокентием XI . Используется в качестве коронационного меча царем Николаем I в 1829 году. Хранится в Вавельском королевском замке в Кракове.

Прочее 
Другие сохранившиеся регали используемые во время коронации польских королей.
Копье Святого Мориса (около 1000 г.)
Копия Священного Императорского Копья, предложенная вместе с частью гвоздя от Святого Креста на конгрессе Гнезно Болеславу I Храброму через Отто III. Передан в качестве реликвии Вавельского собора Казимежом I Реставратором в 11 веке. Сохранившийся наконечник хранится в Краеведческом музее собора .
Торжественный меч Сигизмунда I Старого (16 век)
Меч справедливости (gladius iustitiae), называемый Сигизмундом Юстусом, впервые использовался во время королевского двора над Гданьском в 1526 году, позже — мечом для подгонки рыцарей во время церемоний коронации. Меч Сигизмунда с элементами готики-ренессанса имеет рукоять и ножны из позолоченного серебра. Он покрыт гравированными орнаментами. Хранится в Вавельском королевском замке в Кракове.
Национальные мечи короны и Литвы Августа III Веттина (1733)
Два церемониальных меча использовались во время коронационных церемоний короля Августа III Веттина и королевы Марии Юзефы в Кракове в 1734 году в качестве замены грюнвальдских мечей. Хранится в Оружейной палате (Rüstkammer) в Дрездене.
Церемониальный меч Станислава Августа Понятовского (1764)
Этот меч использовался королем Станиславом Августом Понятовским для подгонки рыцарей во время церемоний коронации в 1764 году, с 1765 года он был мечом ордена Святого. Станислав . Хранится в Королевском замке в Варшаве .
Цепочка ордена Белого Орла (1764 г.)
Цепочка ордена Белого Орла, называемая Драгоценностью Содружества , которуюносилкороль Станислав Август Понятовский во время церемонии коронации в Варшаве в 1764 году. Орден ордена, состоящий из эмалированных белых орлов с скипетром и яблоком в когтях, а также медальонов с монограммой MARYA и изображением Девы Марии с младенцем. Хранится в Королевском замке в Варшаве.
Цепочка ордена Белого Орла (1829)
Цепочка ордена Белого Орла, вероятно, работа петербургской ювелирной компании Иоганна Вильгельма Кейбеля. Состоит из имперских черных орлов, держащих в когтях скипетр и яблоко, и белых орлов на мальтийском кресте. К цепочке прикреплен драгоценный камень в виде мальтийского креста с расстеленным на нем белым орлом. Знак отличия, который во время своей коронации в Варшаве в 1829 году царь Николай I Романов украшал своей жене, царице Александре Федоровне . Хранится в Арсенале (Оружейная Палата) в Московском Кремле.

И прочее
В дополнение к коронационным регалиям польские короли имели частные знаки отличия. Среди прочего сохранились: 

Корона шлема Казимира III Великого (около 1370 г.)

Средневековая корона для путешествий, венчающий королевский шлем. Состоит из четырёх сегментов, стилизованных под лилию. Изготовлен из меди с добавлением серебра, украшен имитацией драгоценных камней. Хранится в соборе-музее в Кракове.

Ягеллонский скипетр (16 век)

Частный скипетр, вероятно, собственность Сигизмунда I Старого или его сына Зигмунда II Августа. Изготовлен из золота и горного хрусталя . Стилизованный в форме ветви, окруженной листьями аканта, с хрустальным цветком в форме тюльпана и узлом посередине. Хранится в монастыре Полины в Ясной Горе в Ченстохове, куда он отправился в двадцатом веке по голосованию графа Ежи Узнанского.

Корона Август II Сильный (1697)

короны, скипетр и меч яблочнойкачестве замены для коронации регалии Август II Сильных по freiburskiego ювелира Иоганн Friedriecha Клемма. Не используется, однако, во время интронизации. Хранится в Оружейной палате (Rüstkammer) в Дрездене .

Скипетр Станислава Августа Понятовского (около 1792 г.)

Скипетр состоит из трех восьмиугольных молотых аквамариновых палочек, скрепленных золотыми рамами в виде листьев аканта, увенчанных золотой чашечкой цветка, а внизу — с аквамариновой ручкой, обвитой шестью золотыми бантиками. Хранится в Королевском замке в Варшаве.

Реплики польских регалий 
Многие копии польских регалий были созданы. Копия коронационного меча Щербец чаще всего делается для целей частного коллекционера. Есть также копии польских корон, например Августа II Сильного, который является работой немецкого ювелира из Вупперталя Юргена Абелера.

В 2001—2003 годах благодаря усилиям антиквара Адама Ожеховского королевская корона (так называемая корона Храброго), а также яблочный и королевский скипетр времен коронации Станислава Августа Понятовского были реконструированы на основе сохранившейся документации . С 2003 года они были представлены на многочисленных выставках в стране и за рубежом. В 2010 году был создан второй набор реконструированных регалий, созданный художником-реставратором и мастером по металлу Юзефом Вальчиком из Новы-Сонча, который представляет собой постоянную экспозицию в часовне в замке в Старой Любовне .

Польша
История Польши